Топп (англ., нем. Topp) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1814—1879) — шотландский и канадский священник, модератор Генеральной ассамблеи Пресвитерианской церкви Канады.
  (1844—1916) — австралийский журналист.
  (Юджин Роберт Топп; 1932—2017) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1960) — канадский политик, председатель Новой демократической партии (2011).
  (1900—1994) — американский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1928).
  (1893—1968) — датский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр (1912).
  (род. 1958) — новозеландский комедийный, музыкальный и кинематографический дуэт сестёр-близнецов, лауреаты Новозеландской музыкальной премии за лучшей кантри-альбом (2007) и Новозеландской кино- и телевизионной премии за фильм с бюджетом до 1 миллиона долларов и музыку к фильму (2009).
 Топп, Лори (1923—2017) — английский футболист, крайний полузащитник.
  (род. 1979) — австралийская дзюдоистка, чемпионка Австралии (2003) и серебряная медалистка Чемпионата Океании (2003, 2004) в весе до 70 кг.
  (известна под псевдонимом Олдос Хардинг; р. 1990) — новозеландская фолк-музыкантка, лауреат Новозеландской музыкальной премии в категориях «Прорыв года» и «Лучший альтернативный артист» (2017).
 Топп, Эдвин — чемпион Англии по игре в боулз 4 шарами (1931).
 Топп, Эрих (1914—2005) — немецкий подводник времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста железного креста, а позже офицер Бундесмарине.

См. также